Esag oder ESAG bezeichnet abgekürzt:
 Elektrizitätswerk Sachsen-Anhalt, ein ehemaliges Energieversorgungsunternehmen
 veraltete Abkürzung für die heutige ENSO Energie Sachsen Ost, ein Energieversorgungsunternehmen (nicht identisch mit dem vorgenannten)
 die École Suisse d’Archéologie en Grèce, siehe Schweizerische Archäologische Schule in Griechenland
 die École Supérieure des Arts Graphiques et d'Architecture Intérieure - Désign, eine Kunstschule in Paris
 die École supérieure d'application du génie in Metz

Siehe auch:
 ESAC
 ESaK

Abkürzung